Pretzsch steht für:
 Pretzsch (Elbe), Ortsteil der Stadt Bad Schmiedeberg im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt
 Pretzsch (Meineweh), Ortsteil der Gemeinde Meineweh im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Wohnplatz im Ortsteil Wallendorf (Luppe) der Gemeinde Schkopau, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Amt Pretzsch, historischer Verwaltungsbezirk im sächsischen Kurkreis

Pretzsch ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Pretzsch (* 1976), deutscher Tennisspieler
 Hans Pretzsch (* 1957), deutscher Forstwissenschaftler
 Hans-Jürgen Pretzsch (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Pretzsch (1949–2014), deutscher Architekt und Grafiker
 Jürgen Pretzsch (* 1954), deutscher Forstwissenschaftler

 Moritz Pretzsch (1885–1939), deutscher Landschaftsmaler und Radierer
 Ralf Pretzsch (* 1953), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Pretsch